Een omgeving waar iemand gemakkelijk figuurlijk kan worden beschadigd. Vergelijkbaar: wespennest.
M/S Slangenkuil (schip, 1916)
The Snake Pit